Jurij Ławrinenko,  (ur. 3 maja 1905 we wsi Chyżyńce (powiat zwinogródzki guberni kijowskiej) – zm. 14 grudnia  1987 w Nowym Jorku) – ukraiński literaturoznawca, krytyk, eseista, autor  pojęcia rozstrzelane odrodzenie  (ukr. Розстріляне відродження) i zbioru literatury ukraińskiej lat 1917–1933, opublikowanego w 1959 pod tym tytułem w języku ukraińskim nakładem Instytutu Literackiego z inicjatywy  Jerzego Giedroycia  i  Kultury.

Wybrane prace 

 Василь Елан-Блакитний (1929)
 Василь Чумак (1930)
 Творчість Павла Тичини (1930)
 В масках епохи (1948)
 Соціалізм і українська революція (1949)
 Український комунізм і совєтсько-російська політика супроти України: анотована бібліографія, 1917–1953 (1953)
 Розстріляне відродження: Антологія 1917–1933. Поезія– проза– драма– есей. Wyd. I Paris 1959, Instytut Literacki, wyd. II Київ 2001, Просвіта, wyd. III, Київ 2007, Смолоскип, 
 Зруб і парости (antologia) (1971)
 Василь Каразін – архітект відродження (1975)
 На шляхах синтези клярнетизму (1977)
 Павло Тичина і його поема "Сковорода" на тлі епохи» (1980)
 Чорна пурга (wspomnienia) (1985)

Bibliografia 

 Лавріненко Юрій Андріанович. [W:]  Енциклопедія історії України: Т. 6. Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Wyd. «Наукова думка», 2009, s, 13-14. .
 Jerzy Giedroyc: Emigracja ukraińska, Listy 1950-1982. Warszawa: Czytelnik, 2004. .

Ukraińscy krytycy literaccy
Ukraińscy literaturoznawcy
Ukraińskie ofiary prześladowań komunistycznych 1917–1991
Urodzeni w 1905
Zmarli w 1987
Pochowani na cmentarzu w South Bound Brook